Бард-рок — направление музыки, появившееся в 1970-х годах в Советском Союзе на стыке авторской песни и рок-музыки. Одной из особенностей стиля является то, что в нём сохранена не только поэтическая преемственность, но и композиционная, звуковая и мелодическая фактура бардовской песни. Написанные произведения довольно часто строятся по повествовательному принципу баллад и романсов, без деления песни на куплеты и припев. На звук большое влияние оказал фолк-ривайвл, в особенности творчество 1960-х годов американского автора и исполнителя Боба Дилана. Музыкальный критик Артемий Троицкий называет «первым стилистически безупречным образцом бард-рока» группу «Аквариум». В рамках жанра выступают с акустическими сольными программами лидеры многих групп русского рока. К ним, например, можно отнести Константина Кинчева («Алиса»), Юрия Шевчука («ДДТ»), Андрея Макаревича («Машина времени»). 

Коммерческий вариант бард-рока может называться международным термином софт-рок. Термин «бард-рок» также стал использоваться и в англоязычной прессе, напр. газета The Guardian в 2002 году характеризовала как «bard rock» записи Боба Дилана и т. п. «авторов-исполнителей».

Примечания 

Авторская песня
Музыкальные жанры
Жанры рок-музыки